Die Saison 1985/86 war die 52. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt der HC Meran. Der HC Gherdëina stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, wobei die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde in der ersten Runde ein Freilos hatten. Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in den Playouts um den Klassenerhalt antreten, deren Verlierer in die zweite Liga abstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Meistermannschaft 
Walter Allneider – John Bellio – Marco Capone – Grant Goegan – Francesco Lopetuso – Bob Manno – Thomas Milani – Günther Moritz – Mark Morrison – Willi Niederegger – Frank Nigro – Paolo Nuvolini – Livio Pegoraro – Norbert Prünster – Engelbert Rassler – Claudio Rier – Gianni Spoletti – David Tomassoni – Pierluigi Venturi. Trainer: Bryan Lefley

Play-outs 
 HC Bruneck – SG Cortina 2:1 (5:1, 1:3, 3:2)
 HC Gherdëina – HC Fassa 0:2 (4:9, 2:5)

Relegation 
 HC Gherdëina – SG Cortina 0:2 (8:9, 3:8)

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1985
Eishockeysaison 1985/86